Plusieurs statues de la Vierge Marie portent le nom de « Vierge dorée » dont :
 La Vierge dorée de Marseille,
 La Vierge dorée de Myans,
 La Vierge dorée d'Amiens.